British Motor Corporation, een conglomeraat van Britse automerken uit de jaren 60
BMC (Turkije), de nog steeds bestaande Turkse tak van deze firma.
Bicycle Manufacturing Company, een Zwitserse fietsenfabrikant
BMC Racing Team, een Amerikaanse wielerploeg, gesponsord door bovenstaande fietsenfabrikant
BMC Software, een maker van helpdesksoftware
Belgian Mobility Card, een dochteronderneming van de vier Belgische publieke openbaarvervoerbedrijven
BMC (adviesbureau), een adviesbureau voor de publieke sector
BMC (korfbalvereniging), een korfbalvereniging uit Berlicum, Nederland
BMC (voetbalvereniging), een voetbalvereniging uit Berlicum, Nederland
Brandmeldcentrale 
Biometrisch Centrum, metingen en behandelingen van spier- en hersenactiviteit
Bulk moulding compound, een materiaal gebruikt voor spuitgieten
Bordel militaire de campagne, Frans veldbordeel